Opisthothelae — подотряд паукообразных из отряда пауков (Araneae).

Создание данного подотряда было обусловлено необходимостью отделить данных пауков от подотряда Mesothelae, отличающегося более примитивными характеристиками. Основные различия между Mesothelae и Opisthothelae:
 Наличие тергита на брюшке Mesothelae, и отсутствие у Opisthothelae.
 Почти полное отсутствие ганглиев в брюшной полости Opisthothelae.
 Расположение паутинных бородавок. У Mesothelae они сильно вынесены вперёд, а у Opisthothelae располагаются на заднем конце тела.
 Также, большинство видов Mesothelae не имеют ядовитых желез.

Описание 
Главное отличие между аранеоморфными и мигаломорфными пауками заключается в строении ротового аппарата. Хелицеры большинства аранеоморфных пауков складываются навстречу друг другу, позволяют атаковать более крупную добычу. С этим связано большое число карликовых форм в этой группе. У мигаломорфных пауков хелицеры ориентированы параллельно друг другу и при складывании подгибаются под базальный членик.

Таксономия 

Подотряд Opisthothelae включает в себя два инфраотряда:
 Аранеоморфные пауки (Araneomorphae) — 95 семейств, более 43000 видов
 Мигаломорфные пауки (Mygalomorphae) — 16 семейств, более 2800 видов

Примечания 

Пауки